Fins voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Fins voetbalelftal onder 16 (vrouwen)